Babjak je slovenské příjmení. K nositelům patří:

 Ján Babjak (* 1953) – archeparcha a metropolita prešovský
 Juraj Babjak (* 1953) – slovenský soudce
 Martin Babjak (* 1960) – operní pěvec, syn Štefana
 Štefan Babjak (1931–2008) – operní pěvec, otec Martina

Slovenská příjmení